Koehne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernhard Adalbert Emil Koehne
 Emil Bernhard Koehne